Changé puede referirse a: 

 Changé, comuna francesa situada en Mayenne.
 Changé, comuna francesa situada en Sarthe.